Figaro eller Figaró kan syfta på:

 Figaro (djur) – ett släkte av hajar som ingår i familjen rödhajar
 Figaro (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Figaro (släkt) – en svensk släkt sedan mitten på 1800-talet
 Figaro (skiva) – en skiva från 1976 med Torbjörn Eklund, Anders Nordh, Palle Sundlin, Peter Lundblad och Tommy Andersson
 Figaro (Marabou) – en svensk tablettask med pastiller med pepparmintsmak från Marabou
 Nissan Figaro – bilmodell från Nissan

Fiktiva gestalter
 Figaro (figur) – huvudfigur i tre komedier av Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
 Figaros bröllop (pjäs) –  ett skådespel från 1778 av Pierre Augustin Caron de Beaumarchais 
 Figaros bröllop – en opera av Wolfgang Amadeus Mozart, komponerad 1786
 Figaro (Disneyfigur) – en Disney-figur som först förekom i filmen Pinocchio

Tidskrifter
 Le Figaro – en fransk morgontidning
 Stockholms Figaro – en svensk illustrerad skönlitterär veckotidning som gavs ut i Stockholm 1845-1847
 Figaro (tidning) – en svensk veckotidning som gavs ut i Stockholm 1878–1925

Geografi

Spanien 

 Figaró-Montmany, kommun, Katalonien, Província de Barcelona, 
 Figaró (ort i Spanien), Katalonien, Província de Barcelona,

Se även
 Solitaire du Figaro – en årlig havskappsegling som seglas mellan Frankrike, England, Irland och Spanien

Robotskapade Spanienförgreningar